Кальюранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальюранд, Антс (1917—1951) — эстонский националист, член движения «лесных братьев».
 Кальюранд, Марина (род. 1962) — эстонский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Эстонии (2015-2016).